Залеские () — фамилия; имеет женскую форму Залеская, Залеска.

Известные носители 
 Залеский, Алексей Иванович (род. 1994) — белорусский футболист, защитник футбольного клуба «Дняпро». 
 Залеский, Андрей Иванович (род. 1991) — белорусский футболист, защитник футбольного клуба «Динамо» (Минск).
 Залеский, Антон (1858—1895) — польский публицист и романист.
 Залеский, Аугуст (1883—1972) — польский политический и дипломатический деятель, дважды министр иностранных дел Польши, президент Польши в изгнании, историк.
 Залеский, Бронислав Францевич (1819 или 1820 — 1880) — польский, белорусский политический деятель, писатель и художник.
 Залеский, Вацлав (1800—1849) — польский этнограф.
 Залеский, Владислав Францевич (1861—1922) — российский юрист.
 Залеский, Гиларий (ум. 1824) — польский писатель, издатель и переводчик; автор словарей. 
 Залеский, Гиларий Леонович (псевдоним: «Klemensa Protasza»; ум. 1856) — польский писатель.
 Залеский, Марцин (1796—1877) — польский художник.
 Залеский, Франц Францович (1820—1867) — русский медик, доктор медицины, приват-доцент истории медицины в Казанском университете.
 Залеский, Юзеф Богдан (1802—1886) — польский поэт «украинской школы».

Составные фамилии 
 Лоренц-Залеский, Якуб (1874—1939) — лужицкий писатель, публицист и антифашистский общественный деятель.
 Залеска-Мазуровска, Ядвига (1869—1944) — польская пианистка. Сестра Зофьи Ивановской-Плошко.

См. также 
 Залесский (два «с»)
 Залески